Суперкубок Испании по футболу 1983 года () — 2-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились обладатель Кубка Испании сезона 1982/83 «Барселона» и чемпион Испании 1982/83 — «Атлетик Бильбао». Первый матч состоялся 26 октября на стадионе Сан-Мамес в Бильбао и завершился победой гостей — 3:1. Ответная игра состоялась 30 ноября в Барселоне на стадионе Камп Ноу. «Атлетик Бильбао» в этом матче победил со счётом 1:0. «Барселона» завоевала трофей по сумме двух встреч — 3:2.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1983 году
Испания
События 26 октября
Спортивные соревнования в Бильбао
Октябрь 1983 года
События 30 ноября
Спортивные соревнования в Барселоне
Ноябрь 1983 года